Night – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a
 Night – wiersz Williama Blake’a

Zobacz też 
 noc